Вайль () может обозначать фамилию или топологический объект:

Персоналии 
 Вайль, Борис Борисович (1939—2010) — русский писатель, диссидент.
 Вайль, Виталий Самуилович (1900—1963) — советский педиатр.
 Вайль, Владимир — американский переводчик, математик, полиглот, автор неопубликованного перевода романа Салмана Рушди «Сатанинские стихи».
 Вайль, Вольфганг (1912—1945) — австрийский и немецкий шахматист.
 Вайль, Йо (род. 1977) — немецкий актёр.
 Вайль, Курт (1919—1950) — немецкий композитор.
 Вайль, Лайза (род. 1977) — американская актриса.
 Вайль, Марк Яковлевич (1952—2007) — театральный режиссёр, основатель театра Ильхом.
 Вайль, Натаниэль (1687—1769) — еврейский религиозный деятель, главный раввин земли Баден, талмудист, автор книг по иудаизму.
 Вайль, Пётр Львович (1949—2009) — американский писатель, эссеист, журналист и радиоведущий.
 Вайль, Синтия (род. 1940) — американский сонграйтер (автор песен).
 Вайль, Соломон Самуилович (1898—1979) — советский патологоанатом.
 Вайль, Эккехард (род. 1949) — немецкий неонацистский террорист.
 Вайль, Эммануэль (род. 1938) — израильско-украинский композитор.

Топонимы 
 Вайль-ам-Райн — город в Германии в земле Баден-Вюртемберг.
 Вайль-дер-Штадт — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Вайль — община в Германии, в земле Бавария.
 Вайль — река в Германии.
 Вайль-им-Шёнбух — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

См. также 
 Вейль
 Вейл
 Уайли
 Вайли